Кампо Сан Рамон има више значења:

 Кампо Сан Рамон (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Сан Рамон (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику